Reilly Opelka var regerande mästare, men förlorade mot Jason Jung i kvartsfinalen.

Kyle Edmund vann titeln efter att ha besegrat Andreas Seppi med 7–5, 6–1 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången. 

 John Isner (Andra omgången)
 Milos Raonic (Andra omgången)
 Reilly Opelka (Kvartsfinal)
 Ugo Humbert (Kvartsfinal)
 Tennys Sandgren (Första omgången)
 Miomir Kecmanović (Semifinal)
 Cameron Norrie (Andra omgången)
 Kyle Edmund (Mästare)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= M Kecmanović
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= T Paul
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= P Lorenzi
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= D Petrović
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= J Sock
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Giron
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= K Edmund| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Y Uchiyama
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= B Schnur
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= D Koepfer| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= G Soeda
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=77| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= S-w Kwon| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=62
| RD1-score14-3=6| RD2-seed01=6
| RD2-team01= M Kecmanović| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= P Lorenzi
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= M Giron
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= U Humbert| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= K Edmund| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= D Koepfer
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= S-w Kwon| RD2-score07-1=77| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Raonic
| RD2-score08-1=64
| RD2-score08-2=77| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= M Kecmanović| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=4
| RD3-team02= U Humbert
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= K Edmund| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=77| RD3-seed04=
| RD3-team04= S-w Kwon
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=65

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= M Kecmanović
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= K Edmund| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

Kvalturnering
Seedning

  Go Soeda (Kvalificerad)  Paolo Lorenzi (Kvalificerad)  Bradley Klahn (Kvalificeringsmatch)
  Jason Jung (Kvalificerad)  Mackenzie McDonald (Första kvalomgången)
  Dudi Sela (Första kvalomgången)
  Danilo Petrovićć (Kvalificerad)  Denis Istomin (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Go Soeda  Paolo Lorenzi  Danilo Petrović  Jason Jung'''

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Singel
New York Open 2020 – Singel